Orgelbau Sandtner ist eine deutsche Orgelbaufirma in Dillingen a. d. Donau.

Geschichte

Gebrüder Sandtner 
1935 gründeten die Orgelbaumeister Adolf (1905–1977) und Ignaz Sandtner (1909–1982) die Orgelbauwerkstätte „Gebrüder Sandtner“ in Steinheim an der Donau. Ihr Schaffen wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Das Unternehmen baute an die 50 neue Orgeln in Bayerisch-Schwaben und Oberbayern, darunter einige dreimanualige Instrumente mit über 40 Registern.

Orgelbau Sandtner 
 1967 trat Orgelbaumeister Hubert Sandtner (Sohn von Ignaz) in die Firmennachfolge ein, 1968 schied Adolf aus der Firma aus. Hubert verlegte 1969 die Werkstatt nach Dillingen a. d. Donau. Adolf eröffnete später am alten Standort eine eigene Werkstatt. Hubert Sandtner führte seine Firma mit Neubauten, Umbauten und Restaurierungen zu einem Aufschwung, verbunden mit der Ausweitung des Kundenkreises über Bayern und Deutschland hinaus.
 Ab 2008 leiteten Hubert Sandtner und Orgelbaumeister und Restaurator Norbert Bender das Unternehmen gemeinsam als GmbH.
 Am 25. Juni 2014 zog sich Hubert Sandtner zurück, Norbert Bender ist seither alleiniger Geschäftsführer. Von 1968 bis 2020 baute oder restaurierte die Firma über 353 Instrumente in Deutschland, Norwegen und Südkorea, auch für Musikhochschulen und Domkirchen.

Werkliste (Auswahl)

Gebrüder Sandtner

Orgelbau Sandtner

Siehe auch 
 Liste der Orgelbauer

Weblinks 

 Orgelbau Sandtner, abgerufen am 22. Oktober 2015
 Organ index: Orgelbau Sandtner

Quellen 

Orgelbauunternehmen
Unternehmen (Dillingen an der Donau)
Orgellandschaft Oberschwaben
Orgelbau Sandtner
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Dillingen an der Donau)